El término La Sal suele ser usado para nombrar comunidades, incluyendo:

España 
 Cabezón de la Sal, un municipio español situado en Cantabria.
 Poza de la Sal, una villa y un municipio situado en la provincia de Burgos.
 Saelices de la Sal, un municipio de España, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 Sierra de la Sal, sierra de la provincia de Cádiz.

América 
 La Sal (Utah), un lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Utah.
 Ixtapan de la Sal, un poblado mexicano.